Robin Montgomery (ur. 5 września 2004) – amerykańska tenisistka, mistrzyni juniorskiego US Open 2021 w grze pojedynczej i podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dwa turnieje singlowe i cztery deblowe rangi ITF. 6 marca 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 187. pozycję, natomiast 7 marca 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 165. miejsce.

Jako juniorka zwyciężyła w 2019 roku w turnieju Orange Bowl w grze pojedynczej dziewcząt w kategorii poniżej 18 lat.

W 2020 roku podczas US Open zadebiutowała w zawodach wielkoszlemowych, przegrywając w pierwszej rundzie gry pojedynczej z Juliją Putincewą.

Razem z Ashlyn Krueger osiągnęła drugą rundę US Open w 2021 roku w grze podwójnej kobiet. W następnym tygodniu Amerykanki zwyciężyły w rozgrywkach gry podwójnej dziewcząt podczas tego turnieju wielkoszlemowego, pokonując w finale rodaczki Reese Brantmeier i Elvinę Kalievą 5:7, 6:3, 10–4. Montgomery triumfowała także w zawodach gry pojedynczej dziewcząt, w meczu mistrzowskim zwyciężając 6:2, 6:4 z Kristiną Dmitruk.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały wielkoszlemowych turniejów juniorskich

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (1)

Przypisy

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 2004